Noell ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Noell (* 1933), deutscher Autor, Journalist und Fernsehregisseur
 Ferdinand Noell (1801–1893), deutscher Politiker

 Isaac Mahmood Noell (* 1983), spanischer DJ, siehe Sak Noel
 John William Noell (1816–1863), US-amerikanischer Politiker
 Konrad Noell (1904–1965), preußischer Landrat im Kreis Simmern
 Kurt-Wilhelm Noell (1919–2009), deutscher Jurist
 Thomas Estes Noell (1839–1867), US-amerikanischer Politiker
 Werner Noell, deutscher Arzt, 1943 habilitierter Mitarbeiter von Max Schneider (Mediziner)

Noell steht für:
 Noell Mobile Systems, deutscher Hersteller von Portalhubwagen
 Noell Sonderkranbau, deutsches Kranbauunternehmen, aufgegangen in NKM Noell Special Cranes

Siehe auch:
 Noël
 Nöll
 Noelle